Totzek ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Totzek (* 1979), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Professor für Betriebswirtschaftslehre
 Emil Totzek (1898–1983), deutscher Tierarzt, Hochschullehrer und Schlachthofexperte

Siehe auch:
 Koppers-Totzek-Reaktor